

Geografia 
 Matei – comune della Romania nel distretto di Bistrița-Năsăud

Persone 
 Matei (disambigua) – cognome italiano
 Cosmin Matei – calciatore rumeno
 Cristina Matei – ex cestista rumena
 Elena Matei – modella e cantante moldava con cittadinanza statunitense naturalizzata rumena
 Florentin Matei – calciatore rumeno
 Gabriel Matei – calciatore rumeno
 Ilie Matei – ex lottatore rumeno
 Nicoleta Matei – cantante rumena
 Sorin Matei – ex altista rumeno